Шафранський — українське прізвище, можливо утворене від пряності шафран. Слово «шафран» походить від слова XII століття , яке у свою чергу походить від .

 Шафранський Віталій Богданович (нар. 1975) — український громадсько-політичний діяч
 Шафранський Євген Ілліч (1935—2015) — український кіносценарист, письменник
 Шафранський Сергій Мар'янович (нар. 1984) — український футболіст

Українські прізвища